Вила-Алва () - фрегезия (район) в муниципалитете Куба округа Бежа в Португалии. Территория – 36,88 км². Население – 624 жителей. Плотность населения – 16,9 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Бежа